UEFA Liga prvaka 2000./01. bilo je 46. izdanje UEFA Lige prvaka, odnosno deveto izdanje novog formata. Natjecanje je osvojio Bayern München, koji je finalu na jedanaesterce slavio protiv Valencije. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1:1, pa se je pristupilo izvođenju jedanaesterca u kojem je Bayern slavio s 5:4. Bayernu je ovo bila prva titula UEFA Lige prvaka, odnosno četvrta titula Europskog kupa.

Kvalifikacije

Prvo pretkolo

|}

Drugo pretkolo

|}

Treće pretkolo

|}

Prva runda natjecanja po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Druga runda natjecanja po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi dio natjecanja

Četvrtfinale

|}

Prve utakmice
Svo vrijeme obračunato u Srednjoeuropskom vremenu (UTC+1)

Uzvratne utakmiceSvo vrijeme obračunato u Srednjoeuropskom vremenu (UTC+1)

Polufinale

|}

Prve utakmice
''Svo vrijeme obračunato u Srednjoeuropskom vremenu (UTC+1)

Uzvratne utakmice

Finale

Vidi još 
Kup UEFA 2000./01.
Intertoto kup 2000.

Vanjske poveznice 
 UEFA stranica - sezona 2000./01.
 Rezultati Europskog kupa u Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

2000./01.